Гетьман Мазепа. Енциклопедичний довідник (); — перша книга в Україні, де систематизовані історичні і сучасні аспекти, пов'язані з діяльністю гетьмана Мазепи. Книга підготовлена до друку Харківським науково-дослідним інститутом козацтва.

Зміст 
До енциклопедичного довідника увійшли 293 статті про діяльність гетьмана Мазепи, про місця, пов'язані з його діяльністю та збереженням історичної пам'яті про нього як символу боротьби українського народу за свою свободу і незалежність. Передмова написана членом-кореспондентом Національної академії наук України професором Анатолієм Шевченком.

Примітки

Нагороди 
 Нагорода Міжнародної організації «Родина Мазеп» — «Золотий клейнод Родини Мазеп»-2010.

Посилання 

 Книжкові новини серпня 
 Новая книга о Гетмане Мазепе

Наукові видання
Книги
Українські енциклопедії
Історичні праці
Іван Мазепа